

Santos
 João Batista — canonizado como São João Batista
 João, o Apóstolo
 João, o Evangelista
 João de Patmos — autor do Apocalipse
 João e Paulo — mártires cristãos
 João Crisóstomo
 João IV de Constantinopla — conhecido como São João, o Jejuador
 João Clímaco
 João Damasceno
 João de Capistrano
 John Fisher — canonizado como São João Fisher
 João de Deus
 João da Cruz
 João Ogilvie
 João de Ravena
 João Sarkander
 João de Brito
 Dom Bosco — canonizado como São João Bosco
 Papa João Paulo II
 Papa João XXIII
 João Leonardo
 João de Castilho
 João Berchmans
 Papa João I

Geografia

Antígua e Barbuda
 São João (Antígua e Barbuda)

Brasil
Municípios

Distritos e bairros
 São João (Feira de Santana), Bahia
 São João (Volta Redonda), Rio de Janeiro
 São João (Porto Alegre), Rio Grande do Sul
 São João (Santa Maria), Rio Grande do Sul
 São João Novo, São Roque, São Paulo

Ilhas Virgens Americanas
 São João (Ilhas Virgens Americanas)

Haiti
 São João do Sul (Haiti)

Porto Rico
 São João (Porto Rico)

Portugal
Freguesias

Outras subdivisões portuguesas
 São João da Pesqueira — concelho

Outros
 Véspera de São João

Joao
Desambiguações de topônimos